Ksantippos (gr. Ξάνθιππος) – spartański najemnik, dowódca armii kartagińskiej w bitwie pod Tunesem w 255 p.n.e., w trakcie pierwszej wojny punickiej.

Ksantippos został sprowadzony przez Kartagińczyków w krytycznej sytuacji, gdy ich wojska w Afryce zostały w znacznej mierze zniszczone w starciach z armią rzymską. Spartanin po przybyciu do Afryki przeszkolił armię kartagińską, a następnie poprowadził ją do walki pod Tunes.

Według informacji Diodora, po zwycięskiej bitwie Ksantippos zdecydował się wracać do ojczyzny. W drodze zatrzymał się w obleganym przez Rzymian Lilibeum i poprowadził obrońców przeciw Rzymianom. Później miał wyruszyć na morze i w drodze powrotnej utonąć na Adriatyku.

Wodzowie starożytnej Grecji
Spartiaci
Zmarli w III wieku p.n.e.